

Бйолле — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом

Бйоле-Оржула — громада в кантоні Во
 Бйоле-Манью — громада в кантоні Во